Hefestión puede referirse a:
Hefestión (Atenas), templo dedicado a Hefesto y Atenea, también llamado "Teseion"
Hefestión, general griego, amigo de Alejandro Magno.
Hefestión (gramático) o Hefestión de Alejandría, del siglo II.
Hefestión (escultor) hijo de Mirón (quizás Mirón).
Hefestión de Tebas o Hefestio, astrólogo del siglo V.

Referencias 
Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology